Arakawa es un término japonés que puede referirse a:

Personajes
 el alcalde de Maui Alan Arakawa, en Hawái;
 la creadora de manga Hiromu Arakawa;
 el antiguo presidente de Nintendo en América Minoru Arakawa;
 la patinadora japonesa Shizuka Arakawa, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 2006;
 el artista y arquitecto Shusaku Arakawa;
 el animador Toyozo Arakawa;
PD podrían poner la ficha, o sea,  el género, los capítulos totales, el autor de la serie...

Lugares
 el barrio de Arakawa en Tokio;
 la ciudad de Arakawa en Niigata;
 la ciudad de Arakawa en Saitama;
 el río Arakawa;

Medicina
 el síndrome de deficiencia Arakawa;
 el defecto del metabolismo Arakawa.

Manga
 Arakawa Under the Bridge, manga creado por Hikaru Nakamura.